Epsilon ima več pomenov:
 Ε, ε - 5. črka grške abecede,
 ε - Limita (matematika) - infinitezimalna vrednost - dovolj majhno število,
 ε - Oznaka za relativni raztezek v elastomehaniki gl. tudi (Natezni preizkus),
 ε - Oznaka za izkoristek v fiziki,
 ε - v astronomiji, 5.stopnja svetlosti zvezd v constelaciji,
 Epsilon - v satiri Krasni novi svet pisatelja Aldousa Huxleyja najnižja in najmanj inteligentna kasta.